Cumberland Gap Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cumberland Gap Historic District (Middlesboro, Kentucky), NRHP-ID: 80000366
 Cumberland Gap Historic District (Cumberland Gap, Tennessee), NRHP-ID: 90000321